Pityromeria är ett släkte av kantbräkenväxter. Pityromeria ingår i familjen Pteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Pityromeria